El farumfer (Heterocephalus glaber) és un rosegador excavador originari de parts de l'Àfrica oriental i l'única espècie vivent classificada dins el gènere Heterocephalus. És notable pel seu estil de vida eusocial, gairebé únic entre els mamífers (només compartit per Fukomys damarensis) i per un conjunt altament inusual de trets físics que li permeten viure en un dur ambient subterrani; incloent-hi una manca de sensació de dolor a la pell i un metabolisme gairebé de sang freda.

Rates talp